Козюк — українське прізвище. Відомі носії:

 Козюк Віктор Валерійович ( 2 травня 1977 р., м. Хмельницький) — український вчений у галузі економіки.
 Козюк Володимир Євгенійович ( 15 травня 1972 р., с. Чеснівка, Хмільницький район, Вінницька область) — художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.
 Козюк Євген Іванович ( 17 травня 1939 р., с. Чеснівка, Хмільницький район, Вінницька область) — поет, журналіст, громадський активіст, краєзнавець. Автор 11-ох збірок, співавтор вісьмох, член Національної спілки журналістів України.
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -юк